korona Rzeszy – insygnium Świętego Cesarstwa Rzymskiego
 korona Rudolfa II Habsburga
 wielka korona cesarska Rosji
 korona cesarska Anny Iwanowny
 korona cesarska Katarzyny I
 korona cesarska Napoleona I

Zobacz też 

 cesarska korona – gatunek rośliny cebulowej